gromada Raszków (powiat jędrzejowski)
 gromada Raszków (powiat ostrowski)